Ng är ett kinesiskt efternamn. Det är en transkription som återger sydkinesiskt uttal av två namn: (1) förenklat 吴, traditionellt 吳, pinyin Wú och (2) förenklat och traditionellt 伍, pinyin Wǔ. 

Uttalet Ng förekommer i flera sydkinesiska dialekter, där kantonesiska är den viktigaste. Den skrivna formen Ng används däremot idag  bara i Hongkong och Macao, där kantonesiska är officiellt språk, samt av kineser bosatta utanför Kina. I övriga delar av Folkrepubliken Kina är pinyin-transkriptionen norm.

Offentlig statistik tillgänglig i maj 2018 uppger att 113 personer med efternamnet Ng och 912 med efternamnet Wu var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Ng

Män
 Andrew Ng (född 1976), brittisk-amerikansk informatiker
 Charles Ng  (född 1984), racerförare från Hongkong
 Ng Yi-Sheng (född 1980), singaporiansk författare

Kvinnor
 Ng Akew  (död 1880), kinesisk opiumsmugglare och fastighetsägare

Se även
 Wu, kinesiskt efternamn

Källor

Kinesiska efternamn